Carlos de Mesquita ist der Name folgender Personen:

*Carlos de Mesquita (Komponist) (1864–1953), argentinischer Komponist, Pianist, Organist und Musikpädagoge
Carlos de Mesquita (Lyriker) (1870–1916), portugiesischer Lyriker und Literaturkritiker